Вудинг () — английская фамилия. Известные носители:
 Вудинг, Крис (род. 1977) — английский писатель-фантаст.
 Вудинг, Лиза (род. 1979) — английская хоккеистка.
 Вудинг, Норман (1927—2005) — британский индустриалист.
 Вудинг, Сэм (1895—1985) — американский джазовый пианист и руководитель оркестра.
 Вудинг, Тим (род. 1973) — английский футболист.

См. также 
 Вудин